Сокчел има више значења:

 Сокчел (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Сокчел (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сокчел (Сокчел, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику